List je beseda z več pomeni:
 rastlinski list, eden od treh glavnih rastlinskih organov
 list papirja
 žagin list
 list, riba
 list (tudi pendantna točka), točka s stopnjo 1 v teoriji grafov.
 list, matematična krivulja
 list, publikacija

 List, najsevernejše naselje Nemčije

 Guido von List, avstrijski književnik
 Friedrich List, nemški ekonomist

Glej tudi 

 Franz Liszt, madžarski skladatelj